ugar (tlo), vrsta tla
stanovnik Kraljevine Ugarske, neglede nacionalnosti
Ugar (rijeka), rijeka u BiH